Juan de Borbón-Vendôme (1428 - 6 de enero de 1477) fue un noble francés.

Primeros años de vida 
Era hijo de Luis I de Vendôme, miembro de la corte de Carlos VII, mostró su desempeño militar a lo largo de la Guerra de los Cien Años, batallando contra los ingleses en Normandía y Guyena, más tarde fue un fiel soldado de Luis XI de Francia.

La muerte de su padre le convirtió en 1446 en el nuevo Conde de Vendôme.

Hizo bastantes obras por mejorar la vida en su condado, sobre todo con la reconstrucción de iglesias y monasterios, como la Capilla de Saint Jacques y la iglesia de María Magdalena.

Matrimonio y descendencia 
De su matrimonio con Isabel de Beauvau en 1454 tuvo seis hijos:
 Francisco de Borbón-Vendôme, Conde Vendôme.
 Luis de Borbón-Vendôme, Príncipe de La Roche-sur-Yon y duque de Montpensier.
 Juana de Borbón-Vendôme, por su matrimonio con Juan II de Borbón duquesa de Borbón.
 María de Borbón-Vendôme.
 Renata (religiosa).
 Isabel (religiosa).

Juan tuvo dos hijos ilegítimos:
Luis, obispo de Avranches.
Jacques, Gobernador de Valois y el Vendomois (1455 - 1524), fue el padre de Catalina Borbón, abuela paterna de Gabrielle d'Estrées, amante de Enrique IV de Francia.

Sucesión

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XV
Condes y duques de Vendôme (casa de Borbón)